Крива-Круша — село:
 Крива-Круша — в Сливенской области Болгарии;
 Крива-Круша — в общине Чашка Республики Македонии.